Cesano – cinquantaduesima zona di Roma e frazione di Roma Capitale
 Cesano – frazione di Senigallia in provincia di Ancona
 Cesano – fiume della regione Marche
 Cesano Boscone – comune italiano nella città metropolitana di Milano
 Cesano Maderno – comune italiano in provincia di Monza e Brianza
 Valle del Cesano – valle marchigiana

Persone 
 Gabriele Cesano (Pisa 1490 – Saluzzo 1568) – vescovo cattolico italiano
 Secondina Cesano (Fossano 1879 – Roma 1973) – numismatica italiana